

Cinema 
 Bella donna (Bella Donna) – film di Hugh Ford e Edwin S. Porter (1915)
 Triste presagio (Bella Donna) – film di George Fitzmaurice (1923)
 Bella donna (Finale der Liebe) – film di Felix Basch (1925)
 Bella donna (Bella Donna) – film di Robert Milton (1934)
 Bella Donna – film di Peter Keglevic (1983)
 Bela Donna - Tradimento fatale (Bela Donna) – film di Fábio Barreto (1998)
 Bella Donna Films – casa di produzione

Musica
 Bella Donna – album di Stevie Nicks del 1981

Persone o personaggi
 Bella Donna o Lisa Love
 Bella Donna – protagonista del romanzo Bella Donna di Robert Hichens e dell'opera teatrale Bella Donna di James B. Fagan

Pagine correlate 
 Belladonna (disambigua)